Chan Hao-ching e Latisha Chan erano le detentrici del titolo, ma Latisha Chan ha deciso di non partecipare. Chan Hao-ching ha giocato insieme a Tímea Babos, perdendo in semifinale contro Nao Hibino e Oksana Kalashnikova, che sono state a loro volta sconfitte in finale da Duan Yingying e Wang Yafan con il punteggio di 7-64, 7-65.

Teste di serie 

  Tímea Babos /  Chan Hao-ching (semifinale)
  Miyu Katō /  Makoto Ninomiya (primo turno)

  Ljudmyla Kičenok /  Nadija Kičenok (quarti di finale)
  Monique Adamczak /  Storm Sanders (primo turno)

Wildcard 

  Chan Chin-wei /  Liang En-shuo (primo turno)

  Hsu Ching-wen /  Lee Ya-hsuan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Taiwan Open 2018